Löwengrube bezeichnet

 einen Löwenkäfig (poetisch)
 einen Hinrichtungsort
 Löwengrube (Fernsehserie), Fernsehserie (1989–1992)
 Löwengrube bei Altdorf, ein Felsenkeller
 Löwengrube, historisches Gasthaus in Bozen
 Löwengrube, eine Straße in München
sowie
 Daniel in der Löwengrube, biblische Erzählung im Buch Daniel
 In der Löwengrube, Drama (1998) von Felix Mitterer
 Geschichten aus der Löwengrube, Erzählband (1986) von Luise Rinser

Siehe auch:
 Löwengrub